Isalo peut faire référence :
 à Isalo, est une commune urbaine malgache située dans la partie est de la région du Menabe ;
 au parc national de l'Isalo, un parc national malgache appartenant au Domaine du Centre.